La Coupe d'Europe des voitures de tourisme 2014 est la  de la Coupe d'Europe des voitures de tourisme (FIA ETC Cup), elle se déroule du 20 avril au 28 septembre avec 5 étapes dans 5 pays différents dont 4 d'entre elles disputées le même week-end que les manches de la saison 2014 du Championnat du monde des voitures de tourisme (WTCC).

Engagés

Résultats

Classement

TC2 Turbo/TC2

Trophées monomarques

Références

Lien externe 

2014
Sport automobile en 2014